Le mot transparent peut être employé en tant que :
 adjectif, il qualifie alors ce qui possède un état de transparence :
 en linguistique, un mot transparent est un mot qui est sensiblement le même dans plusieurs langues et qui possède une même signification ;
 Action transparente de l'ordinateur pour l'utilisateur : invisible pour l'utilisateur.
 Action transparente de l'utilisateur : évidente : pas besoin de mode d'emploi.
 Action transparente d'une entreprise ou d'un gouvernement : rien n'est caché : pas besoin d’avoir peur.
 nom commun (substantif), il peut désigner plusieurs choses :
 un transparent est un film transparent utilisé pour projeter des documents, le plus souvent à l'aide d'un rétroprojecteur ;

Transparent peut également faire référence à :
 Transparent est un manga en 8 tomes de Makoto Satō, publié en français à partir de 2014 chez Glénat.
 Transparent, série télévisée américaine de 2014.

Références